

Населені пункти та їхні частини
 Щепанув — село в гміні Любавка Каменноґурського повіту Нижньосілезького воєводства
 Щепанув — село в гміні Шрода-Шльонська Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Щепанув — село в гміні Марциновіце Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Щепанув — село в гміні Ілова Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Щепанув — село в гміні Бжесько Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Щепанув — село в гміні Собкув Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Щепанув — село в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Щепанув — частина села Харлупя-Мала в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Щепанув — осада в гміні Скаржисько-Косьцельне Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства

Примітки